El término Altötting puede referirse a:
 Distrito de Altötting, distrito de Baviera, Alemania.
 Altötting, capital del distrito al que da nombre.